Shin'ichi – nome proprio di persona giapponese maschile
 Shinichi – personaggio di The Vampire Diaries
 Shin'ichi – personaggio del manga Nodame Cantabile